Суха́я — село в Кабанском районе Бурятии. Административный центр сельского поселения «Сухинское».

География 
Расположено на северо-востоке района на берегу озера Байкал в междуречье Загзы и Большой Сухой на автодороге Шергино — Заречье. Речка Топка делит село на две равные части.

Население

Экономика 
Туризм, рыболовство.

Достопримечательности 
В селе сохранилась часовня XIX века— памятник градостроительства и архитектуры.

Примечания 

Населённые пункты Кабанского района
Населённые пункты на Байкале